Трактовое — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Трактовое — село в Фёдоровском районе Костанайской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Трактовое — село в Красногвардейском районе.
 Трактовое — село в Красноперекопском районе.

Украина 
 Трактовое — посёлок в Черневецком районе Винницкой области.